Die Abkürzung TGP steht für

 Taller de Gráfica Popular, mexikanische Künstlervereinigung
 The Gadgets Place, eine israelische Website
 Thoroughbred Grand Prix, eine Rennmeisterschaft mit historischen Formel-Eins-Fahrzeugen
 Three Gorges Project, die englische Bezeichnung des Drei-Schluchten-Damm des Flusses Yangtse in der Volksrepublik China
 Thumbnail gallery post, eine werbefinanzierte Seite mit auf externe Seiten verlinkenden Vorschaubildern, normalerweise für pornographische Inhalte genutzt

TG-P steht für:
 , ISO-3166-2-Code der Region in Togo

TGP